Hesperarion är ett släkte av snäckor. Hesperarion ingår i familjen skogssniglar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skogssniglar
Hesperarion